A Imaginária é o romance de estreia da escritora brasileira Adalgisa Nery, publicado originalmente em 1959.

O livro poderia ser considerado um roman à clef, uma vez que narra vários fatos da vida da autora, mas com personagens fictícios e reconhecíveis. A própria Nery afirmou “Ali tem muita coisa de minha biografia, tem muita coisa reforçada com minha imaginação.”

Sumário
Escrito em primeira pessoa, A Imaginária conta os dramas vividos por Berenice, tais como a família humilde, sua educação em um colégio de freiras, intrigas durante a sua infância e a puberdade e seu casamento proibido e turbulento com um homem mais velho. Para o crítico literário Jonatan Silva, Adalgisa foi precursora, mesmo sem saber, do gênero autoficção

Livros de Adalgisa Nery
Romances do Brasil
Livros de 1959